Dalscholierenklooster (Géronsart) - voormalig klooster in Géronsart, België
 Dalscholierenklooster (Mechelen) - voormalig klooster in Mechelen, België
 Dalscholierenklooster (Parijs) - voormalig klooster in Parijs, Frankrijk